Пало Гачо има више значења:

 Пало Гачо (Метепек), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Гачо (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Пало Гачо (Хикипилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Пало Гачо (Сан Хуан Баутиста Тустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Пало Гачо (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пало Гачо (Калкавалко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Гачо (Емилијано Запата), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Гачо, Ла Пиједра (Сантијаго Тустла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Гачо (Тепатласко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Гачо (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Гачо (Вега де Алаторе), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пало Гачо (Мазапил), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику